Студёнки — село Усманского района Липецкой области. Центр Студёнского сельсовета. Расположены в 5 км к западу от города Усмани.

Стоит на границе Воронежского заповедника.

В документах 1629 года отмечается починок Студёнок, то есть только что образовавшееся селение.

Название — по реке Студёновке, которая вытекает из рудника со студёной водой.

На севере к Студёнкам примыкает деревня Шаршки.

Население

Переселенцы 
В конце XVIII — начале XIX века из Студёнок переселилось несколько жителей, которые неподалёку от Добринки основали деревню Студёнские Выселки (ныне Мазейка).

Примечания 

Населённые пункты Усманского района